Il doppio dell'ATP Volvo International 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Grant Connell e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rick Leach e Scott Melville hanno battuto in finale 6–3, 5–7, 6–4 Leander Paes e Nicolás Pereira.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (secondo turno)

 Trevor Kronemann /  David Macpherson (primo turno) 
 Ellis Ferreira /  Jared Palmer (secondo turno) 
 Rick Leach /  Scott Melville (campioni) 
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1995
ATP Tour 1995